Теорема о проекциях (См. с. 51, ф. (1.11—4))
для остроугольного треугольника записывается в виде:
  
или в других обозначениях:

Из теоремы о проекциях следует то, что высота, опущенная, например, из вершины , делит противоположную ей сторону  на две части  и , считая от вершины  к .

Применение 
Теорема о проекциях наряду с другими теоремами используется при решении треугольников.

См. также 
 Решение треугольников
 Теорема косинусов
 Теорема котангенсов
 Теорема Пифагора
 Теорема синусов
 Теорема тангенсов
 Тригонометрические тождества
 Тригонометрические функции
 Формулы Мольвейде

Примечания 

Планиметрия
Тригонометрия
Геометрия треугольника
Теоремы планиметрии